Osoby o nazwisku Quast:
 Ferdinand von Quast (1807–1877) – niemiecki architekt i konserwator zabytków
 Philip Quast (ur. 1957) – australijski aktor 
 Pieter Quast (ok. 1606–1647) – holenderski malarz i rysownik